George Murray (4 ottobre 1694-11 ottobre 1760), generale scozzese
 George Murray, VI duca di Atholl (20 settembre 1814 – 16 gennaio 1864), nobile scozzese
 George Murray, V conte di Dunmore (30 aprile 1762-11 novembre 1836), nobile scozzese
 George Murray (1858-1911), naturalista ed esploratore britannico
 George Murray (6 febbraio 1772-28 luglio 1846), militare e politico scozzese
 George Murray, bassista statunitense che collabora con David Bowie
 George Murray Levick (1877-30 maggio 1956), chirurgo ed esploratore britannico
 George Murray (1761-1803), vescovo di St.David's
 George Murray (1889-1956), viceammiraglio della United States Navy durante la seconda guerra mondiale
 George Murray, (1784-1860) vescovo di Rochester
George Murray, calciatore scozzese